Según el contexto, Albéniz se refiere a:

Isaac Albéniz, compositor español.
Albéniz (Álava), localidad alavesa.
Albéniz, película dirigida por Luis César Amadori.